Kovács Krisztina
 Kovács Krisztina (1974) tornász
 Kovács Krisztina (1976) irodalomtörténész. kritikus
 Kovács Krisztina (1977) dramaturg, író, fordító
 Kovács Krisztina (1983) úszó
Kováts Krisztina
 Kováts Kriszta (1957) Jászai Mari-díjas magyar színésznő, énekesnő

Jegyzetek